Trent (ime)
 Trent (prezime)
 Rolls-Royce RB.50 Trent
 Trident, na lokalnim dijalektima zvan Trent
 Afera Trent, diplomatski incident u Američkome građanskom ratu

Rijeke:
 Trent (rijeka u Midlandsu, Engleska)
 Piddle (rijeka), starinski zvana Trent i Sjeverna rijeka (North River)
 Trent (rijeka u Ontariju, Kanada)
 Trent (rijeka u Britanskoj Kolumbiji, Kanada), na istočnoj strani Vancouverskog otoka.
 Trent (rijeka u Sjevernoj Karolini, SAD)
 Trent (rijeka na Novom Zelandu)